A Orquestra Sinfônica Newfoundland é uma proeminente orquestra do Atlântico, baseada no Canadá. Eles começaram em 1962 como uma orquestra de vinte músicos de instrumentos de cordas.

Diretores musicais 
 David Gray (1977–1982)
 Charles Bornstein (1982–1984)
 Mario Duschenes (1985–1992)
 Marc David (1992–presente)

Orquestras do Canadá